Saladillo bezeichnet:

in Argentinien
Partido Saladillo, eine Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Saladillo (Buenos Aires), den Hauptort des Partidos
Saladillo (Córdoba), einen Ort in der argentinischen Provinz Córdoba
Saladillo (San Luis), einen Ort in der argentinischen Provinz San Luis
Saladillo (Rosario), einen Stadtteil der argentinischen Stadt Rosario
in Bolivien
Saladillo (Tarija), einen Ort im Departamento Tarija